To pull est un verbe anglais signifiant tirer, il peut désigner :

Musique

Chanson 

 , chanson de Blind Melon, figurant sur l'album Nico sorti le .

Album 

 ,  studio du groupe Winger sorti le  ;
 , album d'Arcwelder sorti le  ;
 , album de Mr. Mister sorti le .

Autres 

 Pull-over
 Pull-over, un exercice de musculation
 Pull-off, technique de guitare.
 Pull-Ups, marque commerciale de culottes 
 Pull-buoy, objet en mousse utilisé en natation